Сульфид технеция(VII) — неорганическое соединение, соль металла технеция и сероводородной кислоты с формулой TcS,
тёмно-коричневые кристаллы,
не растворимые в воде.

Получение 
 Пропускание сероводорода через кислые растворы пертехнетатов:

Физические свойства 
Сульфид технеция(VII) образует тёмно-коричневые кристаллы.

Не растворяется в воде.

Химические свойства 
 Восстанавливается водородом:

 В щелочной среде окисляется перекисью водорода:

Литература 
 
 
 

технеция